Emilia Teofila Nowak (ur. 24 kwietnia 1992 w Poznaniu) – polska pisarka, blogerka, nauczycielka kreatywnego pisania i specjalistka ds. marketingu książki. Autorka prozy współczesnej.

Publikacje 
 Nowak Emilia Teofila, Piromani, Wydawnictwo Sorus, 2015.
 Nowak Emilia Teofila, O trzech wykastrowanych kotach. „Fabularie”, 4(15), 2017.
 Nowak Emilia Teofila, Niepokonana Helena Stein, [w:] Powstanie '18. Opowiadania Wielkopolan, 2018.
 Nowak Emilia Teofila, Hotel Aurora, Wydawnictwo Szara Godzina, 2020.
 Nowak Emilia Teofila, Grand Hotel Granit, Wydawnictwo Szara Godzina, 2022.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 Jestem feministką. Wywiad z Emilią Teofilą Nowak. granice.pl, 2020-07

Ludzie urodzeni w Poznaniu
Polscy pisarze XXI wieku
Urodzeni w 1992